Saint Léger peut désigner au moins trois saints catholiques et orthodoxes :

 Léger d'Autun (+ 679), évêque martyr, le plus célèbre ; fêté le 2 octobre ;
 Léger de Perthe (), prêtre mort dans la paix ; fêté le 24 avril ;
 Léger de Saintes  (), évêque de Saintes, tué par Ebredulphe durant un pèlerinage aux tombeaux des apôtres ; fêté localement le 12 novembre.

Littérature 

 La Vie de saint Léger, l’un des plus anciens poèmes de la langue française

Leger